Энджели:

 Энджели (село) — населённый пункт в Крустпилсском крае Латвии.
 Энджели, Пал (1416—1470) — албанский священнослужитель и дипломат, кардинал, архиепископ Дурреса.